World Boxing Super Series (Всемирная боксёрская суперсерия) — Турнир в профессиональном боксе, основанный в марте 2017 года немецким промоутером Кале Заурландом (Saurland Event) и его американским коллегой, промоутером . Турнир заявлен как ежегодное боксёрское мероприятие.

История 
9 марта 2017 года Немецкий промоутер Калле Зауэрланд и его американский коллега Ричард Шафер в сотрудничестве с европейскими бизнесменами объявили об основании ежегодного турнира в профессиональном боксе — Всемирной боксёрской суперсерии — с призовым фондом в $50 млн. Победитель также получит специальный трофей: Кубок Мухаммеда Али и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Объявлено, что турнир станет ежегодным и будет проходить по двум весовым категориям. Количество участников будет 16, по 8 в каждой весовой категории. Поединки будут проходить на вылет по системе плей-офф.

Сезоны

Первый сезон 

8 июля 2017 года в Монако состоялся выбор четвертьфинальных пар. Участники были распределены на две группы и первая группа из второй самостоятельно выбрала себе соперников.

В сентябре и октябре 2017 года прошли четвертьфинальные поединки турнира.

В январе и феврале 2018 года прошли полуфинальные поединки турнира.

Финалы, запланированные на май, были перенесены на июль.

Первый тяжёлый вес

Второй средний вес 

 Юрген Бремер по состоянию здоровья покинул турнир. Замена была найдена в лице Ники Хольцкена.

Второй сезон (2018—2019) 

9 мая 2018 года на турнир были заявлены суперчемпион WBA британец , чемпион IBF пуэрториканец Эммануэль Родригес и чемпион WBO южноафриканец Золани Тете. После четвертьфинального боя Золани Тете получил травму и выбыл из турнира. 

Во втором сезоне были турниры в трёх весовых категориях.

Наиболее затянулся в суперсерии - финал в первом тяжёлом весе. Он переносился несколько раз, а в связи с пандемий коронавируса, был отложен на неопределённый срок.

Победители турнира и обладатели трофея

См. также 
 Super Six World Boxing Classic

Примечания

Ссылки 
 Official site of World Boxing Super Series (WBSS)

Бокс
Соревнования по боксу